Ла Лома де Сан Хуан има више значења:

 Ла Лома де Сан Хуан (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома де Сан Хуан (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику